Sleepy Hollow fait notamment référence à :

Titre 
 La Légende de Sleepy Hollow, une nouvelle de Washington Irving publiée en 1820 ;
 Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans tête, un film américain de Tim Burton, sorti en 1999 et adapté de la nouvelle précédente ;
 Sleepy Hollow, bande originale de ce film composée par Danny Elfman.
 Sleepy Hollow, série télévisée américaine, adaptation moderne de la nouvelle, diffusée en 2013.

Toponyme

Sleepy Hollow, localité de Californie ;
 Sleepy Hollow, un village du comté de Kane dans l'Illinois ;
 Sleepy Hollow, ville de l'État de New York ;
 Cimetière de Sleepy Hollow dans le Massachusetts.

Voir aussi 
 La Légende de la Vallée endormie, section du long-métrage d'animation Le Crapaud et le Maître d'école des studios Disney sorti en 1949.

Homonymie de titre